Alessandro Gisotti – giornalista italiano
 Marco Gisotti – giornalista italiano
 Michela Gisotti – costumista italiana